Мария (?- после 1310) — принцесса Киликийского армянского царства. Происходила из рода Хетумидов. Дочь короля Хетума I и Забел.

Биография 
Мария происходит из армянской династии  Хетумидов. Родилась в семье короля Киликийского армянского царства Хетума I и королевы Забел. 17 марта 1266 года вышла замуж за Ги Ибелина, сына сенешаля Кипрского королевства Балдуина Ибелина. В 1308 году, подобно своей сестре Евфимии, стала игуменьей  монастыря св. Богородицы  на Кипре. Умерла в возглавляемом ею монастыре в 1310 году.

Семья 
муж: Ги Ибелин

дети: 
  Торос Ибелин (? - после 1307)
Ж. - Забел
  Изабелла Ибелин (1270 - после 1306)
М. - Хетум Патмич

Примечания 

Хетумиды
Царевны Киликийской Армении